Беффю́-э-ле-Морто́м () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Гранпре. Округ коммуны — Вузье.

Код INSEE коммуны — 08056.

Коммуна расположена приблизительно в 195 км к востоку от Парижа, в 65 км северо-восточнее Шалон-ан-Шампани, в 50 км к югу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 72 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 37 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 25 были экономически активными, 12 — неактивными (показатель активности — 67,6 %, в 1999 году было 72,4 %). Из 25 активных работали 25 человек (17 мужчин и 8 женщин), безработных не было. Среди 12 неактивных 1 человек был учеником или студентом, 5 — пенсионерами, 6 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны